Аитофф — фамилия. Известные носители:
 Аитофф, Владимир (1879—1963) — французский регбист.
 Аитофф, Ирен (1904—2006) — французская пианистка, сестра по отцу Владимира Аитоффа.